Олег Сергеевич Толстихин (род.27 ноября 1987 года) - российский хоккеист с мячом, полузащитник «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)  и сборной России, серебряный призёр чемпионата мира.

Биография 

Воспитанник красноярского «Енисея». 
В главной команде выступает с 2008 года. 

1 мяч забросил в 33 игре, 12 декабря 2009 года в домашнем матче с командой Водник (6:2), на 85 минуте. 
50 мяч забросил в 231 игре, 25 декабря 2015 года в домашнем матче с командой Сибсельмаш (16:0), на 7 минуте с передачи Алана Джусоева. 

В кубке Мира  принимал участие в 10 турнирах - 51 игра, 5 мячей, 18 передач. 
В суперкубке России принимал участие 7 раз - 7 игр, 2 мяча, 4 передачи.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (7) - 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (5) - 2010, 2012, 2013, 2017, 2020. 
 Обладатель Кубка России (4) - 2017, 2018, 2021, 2022. 
 Финалист Кубка России (4) - 2008, 2009, 2014, 2016. 
 Обладатель Суперкубка России (4) - 2015/16, 2018/19, 2021/22, 2022/23. 
 Финалист Суперкубка России (3) - 2014/15, 2016/17, 2017/18. 
 Обладатель Кубка ЛД Волга-Спорт-Арена (1) - 2021.  

 клубные (международные):

 Победитель Кубка Мира - 2011, 2015. 
 Финалист Кубка Мира - 2012. 

 в составе сборной России:

 Серебряный призёр чемпионата Мира - 2012. 
 Победитель Кубка Акима Алматы - 2011. 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России - 2012. 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России - 2010. 
 Победитель турнира "Открытый Кубок Красноярского края" - 2021. 

В 2015, 2017 годах был включён в список 22 лучших игроков сезона.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

На начало сезона 2022/23 забивал мячи в ворота 16 / 10 команд 

  Чемпионат России                    Кубок России
  1.Байкал-Энергия       = 11 мячей   1-3.Уральский трубник = 4
  2.СКА-Нефтяник         = 10         1-3.Сибсельмаш        = 4
  3-5.Сибсельмаш         =  9         1-3.Зоркий            = 4
  3-5.Ак Барс-Динамо     =  9         4-6.СКА-Нефтяник      = 2    
  3-5.Кузбасс            =  9         4-6.Кузбасс           = 2
  6-8.Водник             =  6         4-6.Волга             = 2
  6-8.Зоркий             =  6         7-10.Маяк             = 1
  6-8.Родина             =  6         7-10.Ак Барс-Динамо   = 1
  9-10.Волга             =  5         7-10.Водник           = 1
  9-10.Уральский трубник =  5         7-10.Молодёжная
 11-13.Динамо М          =  4              сборная Россия   = 1
 11-13.Старт             =  4
 11-13.Строитель         =  4
 14.Мурман               =  3
 15-16.Локомотив Ор      =  1
 15-16.Енисей            =  1

На начало сезона 2022/23 количество мячей в играх 

 Чемпионат России
по 1 мячу забивал в 68 играх 
по 2 мяча забивал в 11 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 
 
Свои 93 мяча забросил в 80 играх, в 352 играх мячей не забивал. 

 Кубок России
по 1 мячу забивал в 16 играх 
по 2 мяча забивал в 3 играх 

Свои 22 мяча забросил в 19 играх, в 98 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 24 матчей / 8 мячей;  18 побед, 3 ничьх, 3 поражения.

Ссылки 
 Профиль на Официальном сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК Енисей
 Профиль на сайте СКА-Нефтяник
 Профиль на сайте Динамо (Москва)
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Динамо» Москва